Алекса́ндр А́рпадович На́дь (, ; 2 сентября 1985, Ужгород, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, имеющий также венгерское гражданство, вратарь клуба «Гонвед».

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за ужгородские СДЮШОР и ДЮСШ-1. В 2003 году впервые попал в заявку ужгородского «Закарпатье». В команде в Высшей лиге Украины дебютировал 22 апреля 2006 года в выездном матче против киевского «Арсенала» (2:1), в этом матче Надь пропустил два гола от — Окодувы и Мизина. В команде продолжительное время является сменщиком Дмитрия Бабенко. В сезоне 2008/09 провёл 10 матчей в Первой лиге Украины, а «Закарпатье» смогло победить в турнире и выйти в Премьер-лигу.

В начале сентября 2015 подписал контракт на 1 год с возможностью продления ещё на год с клубом «Бихор» из Второй лиги Румынии. 4 января 2016 года стал игроком венгерского «Гонведа».

Карьера в сборной 
Являлся кандидатом на поездку на летнюю Универсиаду 2009 в Белграде.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины (2): 2008/09, 2011/12

Личная жизнь 
Женат на Пушко Анне. Воспитывают двоих дочерей: Анну (2011 г. р.) и Марию (2012 г. р.).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Бихор»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Дьирмот»
Игроки ФК «Дебрецен»